Соревнования по дзюдо на летних Паралимпийских играх проходили в 1988. Всего 33 атлета (только мужчины) разыграли 6 комплектов медалей.

Медалисты

Примечания 

 

Соревнования на летних Паралимпийских играх 1988
Дзюдо на летних Паралимпийских играх